Пашенная — неоднозначный термин.

Персоналии 
 Пашенная, Вера Николаевна (1887—1962) — русская драматическая актриса.
 Пашенная, Екатерина Николаевна (1883—1970) — русская драматическая актриса.

Другое 
 Пашенная полёвка — вид грызунов рода серых полёвок.
 Пашенная Роща — деревня в Павлоградском районе Омской области.